Osoby o tym nazwisku:
 Kacper Józef Nieborowski – polski szlachcic, urzędnik
 Marcin Nieborowski – polski szlachcic, urzędnik
 Paul Nieborowski – rzymskokatolicki duchowny, pisarz i historyk